

Persone 
 Ferdinand Sigismund Kurz von Senftenau (1592-1659) – politico tedesco
 Heinrich Kurz (1805-1873) – filologo tedesco
 Isolde Kurz (1853-1944) – scrittrice e poetessa tedesca 
 Otho Orlando Kurz (1881-1933) – architetto tedesco
 Toni Kurz (1913-1936) – alpinista tedesco
 Maria Kurz-Schlechter (1959) – sciatrice austriaca
 Marco Kurz (1969) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Rob Kurz (1985) – cestista statunitense
 Sebastian Kurz (1986) – politico austriaco

Altro 
 Punta Kurz – montagna delle Alpi Pennine al confine italo-svizzero
 Punta Kurz – montagna delle Alpi del Monte Bianco (la più alta delle Aiguilles Rouges du Dolent)
 Kurz und schmerzlos – film del 1998 di Fatih Akın

Altri progetti

Pagine correlate 
Kurtz
Robert Kurz